Regina di cuori – Carta da gioco
 Regina di cuori (Queen of Hearts) – personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie
 Regina di cuori – singolo dei Litfiba del 1997, dall'album Mondi sommersi
 Regina di cuori (Queen of Hearts) – episodio della terza stagione di Merlin